Lemurosaurus este un gen dispărut de biarmosuchian din ordinul terapsidelor, care face parte din clada Burnetiamorpha. Specia tip a acestuia, Lemurosaurus pricei, a fost denumită și clasificată în anul 1949 de paleontologul . Exemplarul holotip (BP/1/816) a fost descoperit în stratele grupului Beaufort din Africa de Sud, datând din permianul târziu. Fosila constă dintr-un craniu cu mandibulă, într-o stare relativ proastă de conservare. Inițial specia a fost încadrată printre Ictidorhinidae. După descoperirea unui nou exemplar (NMQR 1702), mai bine conservat, specia a fost reîncadrată recent în grupul Burnetiamorpha.

Denumirea științifică a genului înseamnă „șopârlă-lemur”, fiind compusă din numele latin al lemurului (lemur) și numele grec pentru „șopârlă” (σαῦρος, sauros). Combinarea numelor de reptile și mamifere subliniază caracterul de tranziție al terapsidelor primitive.

Dimensiunile craniului (aproximativ 10 cm) sugerează că lungimea animalului atingea probabil în jur de 0,5 m.

Filogenie
Următoarea cladogramă, preluată cu modificări din Sidor & Welman (2003), indică poziția filogenetică revizuită a genului Lemurosaurus printre biarmosuchieni (genul Ictidorhinus este considerat parafiletic în raport cu grupul Burmetiamorpha):

Referințe

Biarmosuchieni